Riba de Saelices kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riba de Saelices (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Riba de Saelices (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar